Меморский (фамилия)
 Меморский, Александр Михайлович (1855—1913) — русский юрист, городской голова Нижнего Новгорода.
 Меморский, Михаил Фёдорович (XVIII—XIX вв.) — русский писатель, автор учебников.